SPS kan syfta på:

 SPS – en tjänst för Global Positioning System, se Standard Positioning Service
 SPS – ett politiskt parti i Serbien, Serbiens socialistiska parti
 SPS – sensorisk bearbetningssensitivitet, se Högkänslighet (Sensory Processing Sensitivity)
 SPS – fartyg tillhörande den spanska flottan, se Lista över fartygsförkortningar